Great Northern Depot ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Great Northern Depot (Bemidji, Minnesota), NRHP-ID 88000673
 Great Northern Depot (Princeton, Minnesota), NRHP-ID 77000757
 Great Northern Depot (Skykomish, Washington), NRHP-ID 97000322
 Great Northern Depot (Anacortes, Washington), NRHP-ID 87001935